Андрей Петрович Сапожников (1795—1855) — художник-любитель; действительный статский советник. Автор руководства по изучению рисования.

Биография 
Родился в 1795 году.

В 1811 году был произведён в офицеры; состоя с 20 мая 1811 года на службе по инженерному корпусу, длительное время посещал рисовальные классы Императорской академии художеств; занимался в свободное от службы время написанием исторических картин и портретов.

В 1830 году получил в управление собственную чертёжную великого князя Михаила Павловича, руководил её художественными изданиями и в том же году, будучи уже инженер-полковником, был избран в «почётные вольные общники» Академии художеств. В 1834 году составил «Начальный курс рисования» и подарил его Академии, вместе с образцами (моделями и гипсами), для раздачи ученикам на экзаменах.

Был произведён 1 января 1832 года в действительные статские советники. В 1844 году был назначен «главным наставником-наблюдателем черчения и рисования» в военно-учебных заведениях.

Был известен как рисовальщик картин к басням Крылова (18340, костюмов русской гвардии и армии. Одним из первых он занимался применением гальванопластики к снятию копий с выгравированных досок. Вместе с Ф. И. Прянишниковым он издал «Ветхий завет в 86-ти очерках, с рисунков Агина, гравированных К. Афанасьевым» (1846) и «Костюмы всех народов в литографических рисунках».

С момента основания Общества поощрения художников был его казначеем; ему был поручен надзор над пенсионерами этого учреждения.

Скончался  года. Был похоронен на Волковском православном кладбище.

Творчество 
Из картин Сапожникова известны:
 «Прометей, прикованный к скале и терзаемый орлом» (1830) — в академическом музее;
 «Вакханалия» — у Ф. И. Прянишникова;
 копия картины «Полтавская битва» — в инженерном департаменте.

Из гравюрных работ его известны:
 Грифонаж; большая доска, посередине, которой хорошо оконченная голова богини в шлеме;
 53 картинки, гравированные почти очерком, крепкой водкой; при них книжка с текстом Даля: «Похождение Христиана Христиановича Виольдамура». Сочинение В. Луганского;
 Атлас зоологии, 52 картинки. (, 1847);
 92 контурные картинки к басням Крылова. (: Изд. Смирдина, 1834);
 14 литографированных листов к брошюре Оленина: «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян от времени Траяна и русских князей до нашествия татар. Период первый». Литографированы с картин Ф. Г. Солнцева;
 Гравюра очерком, женщина-амазонка, в рост; за спиною колчан, в правой руке секира, на которую фигура опирается.

Примечания

Литература 
 
 

Художники Российской империи
Художники России XIX века
Действительные статские советники
Похороненные на Волковском православном кладбище